A lap egyes fluorvegyületek összegképletét sorolja fel.


A magyar Wikipédia szócikkeiben található fluorvegyületek összegképlete

További fluorvegyületek összegképlete

Kapcsolódó lapok 
 Fluor
 Kémiai képlet
 Vegyületek összegképlete
 Szerves vegyületek listája

További információk 
 a magyar Wikipédia fluort tartalmazó vegyületeinek listája külső keresővel

Kémiai listák